Степа́н Кали́нин:
 Калинин, Степан Андрианович (1890—1975) — советский генерал-лейтенант.
 Калинин, Степан Никитович (1923—1987) — старший сержант, Герой Советского Союза.